Balitoropsis — рід коропоподібних риб родини Баліторові (Balitoridae). Риби поширені у стрімких чистих річках та потічках у Східній Азії.

Види 
Рід містить 10 видів
 Balitoropsis batek (H. H. Tan, 2009)
 Balitoropsis leonardi (Hora, 1941)
 Balitoropsis ophiolepis (Bleeker, 1853)
 Balitoropsis sexmaculata (Fowler, 1934)
 Balitoropsis stephensoni (Hora, 1932)
 Balitoropsis tatereganii (Popta, 1905)
 Balitoropsis vulgaris (Kottelat & X. L. Chu, 1988)
 Balitoropsis yunnanensis Y. Y. Chen, 1978
 Balitoropsis yuwonoi (Kottelat, 1998)
 Balitoropsis zollingeri (Bleeker, 1853)

Примітки 

Баліторові
Роди риб